Ке́да — посёлок городского типа в Аджарии, центр Кедского муниципалитета.

Расположен на реке Аджарисцкали (приток реки Чорохи), в 41 км к востоку от Батуми.

В советское время в посёлке работали чайная фабрика, молочный и лесопильный заводы, сельскохозяйственный техникум.

Примечания

Источники 
 БСЭ

Населённые пункты Кедского муниципалитета